Een geleding kan zowel een deel als een verbinding tussen delen betekenen.

 Geleding (architectuur), een verticaal deel of verticale verdeling van een bouwwerk
 Geleding (voertuig), een flexibele verbinding tussen delen van een voertuig
 Draaipunten in de poten van geleedpotige dieren
 Maatschappelijke geleding, een functioneel deel van de samenleving, bijvoorbeeld bedrijfsleven of overheid
 Gewricht, onderdeel van levende wezens
 Kogelgewricht, onderdeel van levende wezens
 Bolscharnier, een flexibele verbinding in de techniek
 Scharnier

Zie ook 
 Vlakopgaande toren, een ongelede toren die ook verder erg sober is